Aguinaldo steht für:

 Aguinaldo (Ifugao),  philippinische Stadtgemeinde
 Aguinaldo (Musik), religiöse venezolanische Musikrichtung

Aguinaldo ist der Familienname folgender Personen:

 Amani Aguinaldo (* 1995), philippinischer Fußballspieler
 Baldomero Aguinaldo (1869–1915), philippinischer General
 Emilio Aguinaldo (1869–1964), philippinischer General, Nationalheld und Unabhängigkeitsführer innerhalb des Katipunan